Whitsett Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Whitsett Historic District (Whitsett, North Carolina), NRHP-ID 99000532
 Whitsett Historic District (Whitsett, Pennsylvania), NRHP-ID 95000883